

Muziek
Bands
 Together (Zweedse band), Zweedse popgroep (1995-1998)
 Together (Britse band), een Britse techno- en houseband
 Together (Franse band), een Franse houseduo, bestaande uit dj Falcon en Thomas Bangalter, mede-oprichter van Daft Punk
Albums
 Together (Ferry Corsten), een muziekalbum uit 2003 van de Nederlandse dj Ferry Corsten
 Together (Country Joe and the Fish), een muziekalbum uit 1968 van de Amerikaanse rockgroep Country Joe and the Fish
 Together (Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich), een muziekalbum uit 1979 van de Engelse rockband Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich
 Together (John Farnham), een muziekalbum uit 1971 van de Australische zangers John Farnham en Allison Durbin
 Together (Marvin Gaye & Mary Wells), een muziekalbum uit 1964 van het Amerikaanse duo Marvin Gaye en Mary Wells
 Together (Golden Earring), een muziekalbum uit 1972 van de Nederlandse rockband Golden Earring
 Together (Jane), een muziekalbum uit 1972 van de Duitse rockband Jane
 Together (Jonathan & Charlotte), een muziekalbum uit 2012 van het Britse klassieke duo Jonathan & Charlotte
 Together (Lollipop), een muziekalbum uit 2004 van de Italiaanse meidengroep Lollipop
 Together (Lulu), een muziekalbum uit 2002 van de Schotse zangeres Lulu
 Together (McCoy Tyner), een muziekalbum uit 1978 van de Amerikaanse jazzpianist McCoy Tyner
 Together (Anne Murray), een muziekalbum uit 1975 van de Canadese zangeres Anne Murray
 Together (The New Pornographers), een muziekalbum uit 2010 van de Canadese rockband The New Pornographers
 Together (The New Seekers), een muziekalbum uit 1974 van de Britse popgroep The New Seekers
 Together (The Oak Ridge Boys), een muziekalbum uit 1980 van het Amerikaanse countrykwartet The Oak Ridge Boys
 Together (Reef), een muziekalbum uit 2003 van de Britse band Reef
 Together (S Club Juniors), een muziekalbum uit 2002 van de Britse popgroep S Club Juniors
 Together (S.H.E), een compilatiealbum uit 2003 van de Taiwanese meidengroep S.H.E
 Together (Sister Sledge), een muziekalbum uit 1977 van de Amerikaanse meidengroep Sister Sledge
 Together (The Supremes & The Temptations), een muziekalbum uit 1969 van de Amerikaanse groepen The Supremes en The Temptations
 Together (Jason Trachtenburg), een muziekalbum uit 2006 van de Amerikaanse zanger Jason Trachtenburg
 Together (Edgar Winter), een muziekalbum uit 1976 van de Amerikaanse zanger Edgar Winter
 Together! (Philly Joe Jones & Elvin Jones), een muziekalbum uit 1961 van de Amerikaanse jazzdrummers Philly Joe Jones en Elvin Jones
 Together (Marcus & Martinus), een muziekalbum uit 2016 van het Noorse duo Marcus & Martinus
Nummers
 Together (1928), een nummer uit 1928, geschreven door Ray Henderson, Buddy G. DeSylva en Lew Brown, populair gemaakt door onder andere Connie Francis
 Together (Elisa-nummer), een single uit 2004 van de Italiaanse zangeres Elisa
 Together (Krystal Meyers), een single uit 2006 van de Amerikaanse zangeres Krystal Meyers
 Together (Pet Shop Boys), een single uit 2010 van de Britse popgroep Pet Shop Boys
 Together (Sia)
 Together (Together), een single uit 2000 van het Franse duo Together
 Together (TVXQ), een single uit 2007 van de Zuid-Koreaanse popgroep TVXQ
 Together (Windkracht 10), een single uit 1997 van de cast van de televisieserie Windkracht 10

Films
 Together (1956), een film van Lorenza Mazzetti
 Together (1971), een Amerikaanse dramafilm uit 1971
 Together?, een Italiaanse film uit 1979 met onder anderen Jacqueline Bisset
 Tillsammans, een Zweedse film uit 2000 met Together als Engelse titel
 Together (2006), een Amerikaanse comedyfilm uit 2006
 Together (2009), een Britse kortfilm uit 2009

Anders
 Together (software), een integrated development environment van het Britse bedrijf Micro Focus